Mashinini est un patronyme porté notamment par :

 Emma Mashinini (1929-2017), syndicaliste et femme politique sud-africaine ;
 Tsietsi Mashinini (1957-1990), combattant révolutionnaire en lutte contre l'Apartheid.